Il doppio del Città di Caltanissetta 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Juan Pablo Brzezicki e David Marrero erano i detentori del titolo, ma Brzezicki non ha partecipato.

Marrero ha fatto coppia con Santiago Ventura e ha battuto in finale 7–6(3), 6–4 Uladzimir Ihnacik e Martin Kližan.

Teste di serie

 David Marrero /  Santiago Ventura (campioni)
 Martin Emmrich /  Andreas Siljeström (quarti di finale)

 Sebastián Decoud /  Jesse Huta Galung (primo turno) 
 Juan Martín Aranguren /  Diego Junqueira (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Città di Caltanissetta 2010